Togiak steht für:
 Togiak National Wildlife Refuge, ein Schutzgebiet in Alaska
 Togiak (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Togiak River, einen Fluss in Alaska
 Togiak Bay, eine Bucht in Alaska
 Togiak Lake, einen See in Alaska